Rozgrywki Scottish Premier League w sezonie 2008–09 odbyły się po raz jedenasty pod tą nazwą, a po raz 113 w całej historii zawodów o mistrzostwo Szkocji w piłce nożnej. Rozpoczęły się 9 sierpnia 2008 grą pomiędzy  i . Zgodnie z zasadami obowiązującymi w lidze szkockiej po rozegraniu 33 kolejek, liga została rozdzielona na dwie części spadkową i mistrzowska. Każda z drużyn w danej grupie zagrała mecze z pozostałą piątką drużyn ze swojej części ligi.  był obrońcą tytułu mistrzowskiego, po wygraniu zeszłorocznych zawodów.

Nowym mistrzem został Rangers, który dzięki zwycięstwie 3:0 nad Dundee United w ostatniej kolejce wyprzedził lokalnego rywala, Celtic o 4 punkty.

Stadiony

Spadki i awanse z poprzedniego sezonu 
Awans z Scottish First Division
 

Spadek z Premier League

Tabela 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Wyniki

Mecze 1–22 
Pierwsze 22 mecze każdy zespół rozegrał z pozostałymi jedenastoma drużynami dwukrotnie (mecz i rewanż na wyjeździe).

Mecze 23–33 
Podczas rozgrywania meczów 23–33 każdy zespół gra jednokrotnie z każdym z jedenastu zespołów (jako gospodarz albo na wyjeździe).

Mecze 34–38 
Podczas meczów 34–38 każdy zespół gra z każdym z pięciu zespołów w swojej połówce tabeli.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
2008 w Szkocji
2009 w Szkocji